Burg Waldenfels steht für:

 Burg Waldenfels (Malsch), Burgruine bei Malsch im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Burg Waldenfels (Wallenfels) bei Wallenfels im Landkreis Kronach, Bayern.
 Burg Waldenfels, anderer Name für Castrum Walinvels, Burgruine bei Tambach-Dietharz, Thüringen

Siehe auch:
 Schloss Waldenfels in Reichenthal, Oberösterreich